Revius Lyceum Doorn, een middelbare school in Doorn
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, een middelbare school in Wijk bij Duurstede